

Presentación previa 
El francés Guillaume Rufin fue el campeón defensor, pero decidió no participar en esta edición.

El italiano Simone Bolelli ganó el título, derrotando al alemán Michael Berrer en la final por 6-4, 7-62.

Cabezas de serie 

  'Simone Bolelli (CAMPEÓN)
  Peter Gojowczyk (Cuartos de final)
  Andreas Beck (Semifinales)
  Michael Berrer (FINAL)

<li>  Michał Przysiężny (Segunda ronda)
<li>  Márton Fucsovics (Cuartos de final)
<li>  Miloslav Mečíř Jr. (Segunda ronda)
<li>  Martin Fischer (Primera ronda)

Cuadro 

 Q = Calificado (Qualified)
 WC = Invitado (Wild Card)

 w/o = Victoria por incomparecencia
 r = Retirado

 LL = Perdedor repescado de la fase previa (Lucky Loser)

Enlaces externos 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en tierra batida
Challenger de Oberstaufen 2014